Э́рго ( — итак, следовательно) — многозначный термин.

 Эрго — следовательно.
 «» — газета, издававшаяся в Массачусетском технологическом институте.

Составные термины 
 «Ergo Proxy» — аниме.
 «Cogito ergo sum» (: «Мыслю, следовательно существую») — философское утверждение Рене Декарта.
 «Post hoc ergo propter hoc» (: «После этого, следовательно, по причине этого») — логическая ошибка.
 «Tantum ergo» — музыкальное произведение.
 «Предание об Эрго Ахмеде, сыне Айсулу» — кумыкский эпос, записанный Магомедом Эфенди Османовым.